Численность населения Ненецкого автономного округа по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население — 74,23 % ().

Динамика численности населения 

По данным всесоюзных и всероссийских переписей:

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Гарантии социальных прав и интересов Ненецкого народа 
Согласно Уставу региона, вопросы социально-экономического развития ненецкого народа органы государственной власти и управления округа решают с участием ассоциации ненецкого народа «Ясавэй».

Меры по социальной защите ненецкого народа в равной мере распространяются на представителей других народов, занимающихся традиционными видами хозяйствования на территории округа.

С целью сохранения и развития исторически сложившихся и обеспечивающих неистощительное природопользование способов использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов, а также самобытной культуры ненецкого и других малочисленных народов Севера образуются территории традиционного природопользования.
Правовое регулирование отношений в области образования, охраны и использования территорий традиционного природопользования осуществляется федеральным законодательством, а также законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.

При пользовании недрами в местах проживания ненецкого и других малочисленных народов Севера часть платежей, поступающих в бюджет округа, используется для социально-экономического развития этих народов.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Ненецкий автономный округ